Серге́й Булга́ков:
 Булгаков, Сергей Алексеевич (?—1824) — российский военачальник, генерал от инфантерии.
 Булгаков, Сергей Васильевич (1859—1932) — русский духовный писатель.
 Булгаков, Сергей Никифорович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Булгаков, Сергей Николаевич (1871—1944) — русский философ, богослов, священник.
 Булгаков, Сергей Николаевич (1930—2008) — российский архитектор, академик РААСН, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный строитель РСФСР, дважды лауреат Премии Правительства РФ.